Les épîtres de Pierre sont deux lettres que la tradition chrétienne attribue au disciple de Jésus de Nazareth Simon-Pierre. Leur authenticité est contestée par la plupart des exégètes et leur rédaction semble avoir été accomplie dans des communautés plus ou moins éloignées du disciple.

 La première épître de Pierre a été vraisemblablement écrite à la fin du  dans une communauté judéo-chrétienne de Rome.
 La deuxième épître de Pierre a été vraisemblablement écrite au début du  dans une communauté judéo-chrétienne d'Alexandrie.

Notes et références